Voici la liste des planètes mineures numérotées de 362001 à 363000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 362001 à 363000

362001-362100

362101-362200

362201-362300

362301-362400

362401-362500

362501-362600

362601-362700

362701-362800

362801-362900

362901-363000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000